Maule steht für

 Maule (Yvelines), französische Gemeinde
 Maule (Talca), chilenische Gemeinde in der Provinz Talca (Región del Maule)
 Región del Maule, chilenische Region
 Río Maule, chilenischer Fluss
 Laguna del Maule, See in Chile

 Maule Air, US-amerikanischer Leichtflugzeughersteller
 Maule (Schiff), Wachboot der chilenischen Küstenwache (1982)

Maule ist der Familienname folgender Personen:

 Annabel Maule (* 1922), britische Schauspielerin
 Brad Maule (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Komponist
 Cleto Maule (1931–2013), italienischer Radrennfahrer
 Fox Maule-Ramsay, 11. Earl of Dalhousie (1801–1874), britischer Politiker
 Patrick Maule, 1. Earl of Panmure (1585–1661), schottischer Adliger